Ella Loves Cole () — студійний альбом американської джазової співачки Елли Фіцджеральд, випущений у 1972 році на лейблі Atlantic Records. Містить пісні Коула Портера.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Елли Фіцджеральд
Альбоми Atlantic Records